Bora-Hansgrohe er et tysk UCI World Tour-hold. Holdet har sin hovedbase i Tyskland. Holdet blev stiftet i 2010.

Før 2013-sæsonen blev Team NetApp slået sammen med britiske Endura Racing og overtog mange af rytterne.

Sæsoner

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Tyskland
Etableret i 2010